Luteina, 
Zeaksantyna,